Иван Лапин:
 Лапин, Иван Александрович (род. 1988) — российский футболист.
 Лапин, Иван Васильевич (1914—1979) — капитан, Герой Советского Союза.
 Лапин, Иван Георгиевич (1916—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Лапин, Иван Никитович (1923—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Лапин, Иван Фёдорович (1743 — до 1795) — русский актёр и художник.